Bogdanović (, in fremdsprachigem Umfeld auch Bogdanovic oder Bogdanovich) ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Bogdanovic (* 1984), britischer Tennisspieler
 Bogdan Bogdanović (1922–2010), serbischer Architekt, Stadttheoretiker und Essayist
 Bogdan Bogdanović (Basketballspieler) (* 1992), serbischer Basketballspieler
 Bojan Bogdanović (* 1989), kroatischer Basketballspieler

 Dušan Bogdanović (* 1955), amerikanischer Gitarrist und Komponist serbischer Herkunft
 Jasmin Bogdanović (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Josip Bogdanović (* 1960), bosnischer Fußballspieler
 Katarina Bogdanović (1885–1969), serbische Philosophin, Frauenrechtlerin und Journalistin
 Ljubiša Bogdanović (1953–2013), serbischer Amokläufer, siehe Amoklauf von Velika Ivanča
 Luka Bogdanović (* 1985), serbischer Basketballspieler
 Marija Bogdanović (* 1940), serbische Soziologin

 Mirna Bogdanović (* 1990), slowenisch-bosnische Jazzmusikerin
 Nedeljko Bogdanović (* 1938), jugoslawischer bzw. serbischer Linguist
 Nenad Bogdanović (1954–2007), serbischer Politiker
 Peter Bogdanovich (1939–2022),  US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent, Schauspieler und Filmhistoriker
 Rade Bogdanović (* 1970), serbischer Fußballspieler
 Radmilo Bogdanović (1934–2014), jugoslawischer Politiker 
 Tijana Bogdanović (* 1998), serbische Taekwondo
 Viktor Bogdanovic (* 1981), Schweizer Comiczeichner
 Vladimir Bogdanović (* 1986), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bogdanovich
 Bogdanowitsch
 Bohdanowicz